XAX steht in der Reisebranche für:
AirAsia X (ICAO-Code)
Bahnhof Dorval (IATA-Code)

Abkürzung